Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

264e régiment d'artillerie
264e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires